

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Bishop – ghiacciaio dell'isola Alessandro I
 Stati Uniti d'America
 Bishop – città della contea di Inyo, California
 Bishop – città della contea di Oconee, Georgia
 Bishop – città della contea di Nueces, Texas

Personaggi immaginari 
 Bishop – nome di due personaggi della serie Alien
 Bob Bishop – personaggio della serie televisiva Heroes
 Eleanor Bishop – personaggio della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine
 Elle Bishop – personaggio della serie televisiva Heroes
 Kate Bishop – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Peter Bishop – personaggio della serie televisiva Fringe
 Walter Bishop – personaggio della serie televisiva Fringe

Persone 
 Abby Bishop – cestista australiana
 Ben Bishop – hockeista su ghiaccio statunitense
 Billy Bishop – aviatore canadese
 Brian Reynold Bishop – linguista britannico
 Bridget Bishop – donna inglese condannata a morte dal processo alle streghe di Salem
 Cindy Bishop – modella, attrice e conduttrice televisiva thailandese/statunitense
 Cory Bishop – ex calciatore americo-verginiano
 Desmond Bishop – giocatore di football americano statunitense
 Ed Bishop – attore britannico
 Elizabeth Bishop – poetessa e scrittrice statunitense
 Elvin Bishop – cantante e chitarrista statunitense
 Gale Bishop – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 George Bishop – astronomo ed imprenditore britannico
 Gregg Bishop – produttore cinematografico, regista e scenografo statunitense
 Henry Rowley Bishop – compositore britannico
 Joey Bishop – attore statunitense
 John Michael Bishop – biologo statunitense
 Justin Bishop – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby britannico di origine irlandese
 Kelly Bishop – attrice statunitense
 Kevin Bishop – attore britannico
 Larry Bishop – attore e regista statunitense, figlio di Joey
 Maurice Bishop – politico grenadino
 Melissa Bishop – mezzofondista canadese
 Michael Bishop – autore di fantascienza statunitense
 Mike Bishop – politico statunitense
 Nicholas Bishop – attore australiano
 Ralph Bishop – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Richard Bishop – chitarrista statunitense
 Rob Bishop – politico statunitense
 Sanford Bishop – politico e avvocato statunitense
 Stephen Bishop – cantante, chitarrista e attore statunitense
 Syd Bishop – calciatore inglese
 Teddy Bishop – calciatore inglese
 Thomas Bishop – triatleta britannico
 Tim Bishop – politico statunitense
 Tony Bishop – cestista statunitense naturalizzato panamense

Altro 
 2633 Bishop – asteroide della fascia principale
 Bishop – semovente britannico

Pagine correlate
 Sally Bishop